Biasini ima više značenja:
 Biasini, Venezia
 Biasini, Vicenza